Laura Teani – pallanuotista italiana
 Marco Teani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Orlando Teani – ciclista su strada italiano